Johan Paues kan avse:

Johan Paues (1876–1942), en svensk diplomat och direktör
Johan Paues (1913–2010), en svensk ingenjören och generalkonsul, son till föregående